Cass bezeichnet:

 Cass (Einheit), türkisches Flüssigkeitsmaß
 Cass – Legend of a Hooligan, britischer Film aus dem Jahr 2008
 Cass Business School, Business School in London
 Cass-Verlag, Bad Berka und Löhne, spezialisiert auf japanische Literatur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cass (Arkansas)
 Cass (Indiana)
 Cass (Texas)
 Cass (West Virginia)
 Cass City (Michigan)

in Neuseeland:
 Cass (Neuseeland)

Personen:
 David Cass (1937–2008), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Cass Elliot (1941–1974), genannt Mama Cass, Sängerin der The Mamas and the Papas
 Henry Cass (1903–1989), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Film- und Theaterproduzent
 Kiera Cass (* 1981), US-amerikanische Autorin
 Kim Cass, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lewis Cass (1782–1866), US-amerikanischer Militäroffizier, Politiker und Außenminister
 Moss Cass (1927–2022), australischer Politiker (ALP)
 Peggy Cass (1924–1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Ronald Cass (1923–2006), britischer Komponist

CASS bzw. Cass. als Abkürzung steht für:
 Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
 C. A. Seydel Söhne (CASS), deutscher Mundharmonikahersteller
 botanisch steht Cass. für Alexandre Henri Gabriel de Cassini

im NRHP gelistete Objekte:
 Cass and King Street Residential Historic District, in La Crosse, Wisconsin, ID-Nr. 97001410
 Cass Avenue Bridge, in Albion, Michigan, ID-Nr. 80004817
 Cass Avenue Methodist Episcopal Church, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 82000548
 Cass Historic District, in Cass, West Virginia, ID-Nr. 80004038
 Cass Motor Sales, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 86001039
 Cass Park Historic District, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 04001580
 Cass Scenic Railroad, in Cass, West Virginia, ID-Nr. 74002019
 Cass-Davenport Historic District, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 97001100

Siehe auch:
 Cass County
 Cass Township
 Kass
 Casse

Abkürzung